Wildmann bezeichnet:

 Wildmann (Töging am Inn), Ortsteil der Stadt Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern
 Wildmann (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft bei Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Georg Wildmann (1929–2022), österreichischer Hochschullehrer, Verbandsfunktionär und Autor von Büchern zur Donauschwäbischen Geschichte
 Mario Wildmann (* 1975), deutscher Fußballspieler
 ein anthropomorphes Wesen Wilder Mann